Bach.Pyl. kan som auktorsförkortning betyda:

 Auguste Jean Marie Bachelot de la Pylaie
 Auguste Jean Marie Bachelot de La Pylaie

Robotskapade auktorsförkortningar